UFC Fight Night: Till vs. Masvidal, также известно как UFC Fight Night 147 и UFC на ESPN+ 5 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 16 марта 2019 года на спортивной арене «The O2 Arena» в городе Лондон, Англия.

В главном бою вечера Хорхе Масвидаль победил Даррена Тилла нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
Заглавным событием турнира стал бой в полусреднем весе между англичанином Дарреном Тиллом (#3 в рейтинге, 17-1-1 MMA, 5-0-1 UFC) и американцем Хорхе Масвидалем (#11 в рейтинге, 32-13 MMA, 9-6 UFC).

Изменения карда 
Ожидалось, что Алессио Ди Кирико встретится с Томом Бризом на турнире. Тем не менее, Ди Кирико вышел из боя в начале января, сославшись на нераскрытую травму и последующую операцию. 8 января стало известно, что его заменой станет Сезар Феррейра, победитель The Ultimate Fighter: Brazil в среднем весе. Феррейра и Бриз должны были встретиться ранее на UFC Fight Night: Магни vs. Понциниббио в ноябре 2018 года, но тогда Бриз снялся из-за травмы. В свою очередь, в этот раз Феррейра вышел из боя 1 февраля, сославшись на травму колена. Ожидалось, что в итоге Бриз встретится с Иэном Хейнишем. Тем не менее, поединок был отменён в день события из-за нераскрытых проблем со здоровьем у Бриза.

Гёкхан Саки должен был встретиться с Сапарбеком Сафаровым на этом турнире. Однако Саки вышел из боя в конце февраля из-за нераскрытой травмы. Его заменил новичок промоушена Николае Негумерэну.

Во время взвешивания Джек Маршман весил 188 фунтов, что на 2 фунта превышало лимит для боя в среднем весе, равный 186 фунтов. Он был оштрафован на 20% своего гонорара за бой в пользу соперника, и его бой против Джона Филлипса проводился в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

Лучший бой вечера: Хорхе Масвидаль vs. Даррен Тилл
Выступление вечера: Хорхе Масвидаль и Дэн Иге

Последствия турнира

Столкновения после боёв 
Событие ознаменовалось короткой ссорой за кулисами между Хорхе Масвидалем и Леоном Эдвардсом, когда Масвидал проводил интервью после боя с репортером ESPN Лаурой Санко. Ссора привела к рассечению под левым глазом Эдвардса и получила широкое освещение в специализированных СМИ. В последующих интервью каждым из бойцов были озвучены различные версии событий. Однако, Эдвардс отказался выдвигать какие-либо обвинения в связи с этим инцидентом. Президент UFC Дэйна Уайт не наложил санкций ни на одного из бойцов, обвинив в инциденте свой собственный персонал.

Рейтинг бойцов UFC 
19 марта 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Энтони Рокко Мартин (бывший #15) покинул Топ-15 полусреднего веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night